Naselja u Srbiji:
 Guberevac (Sopot, Srbija), naselje u sastavu općine Sopot
 Guberevac (Knić, Srbija), naselje u sastavu općine Knić
 Guberevac (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac